Niklas Anger, född 14 juli 1977, är en svensk före detta ishockeyspelare, forward, som avslutade sin karriär i italienska andraligan för Val Gardena.

Karriär 
Anger lämnade moderklubben IFK Täby för Djurgårdens IF och spelade med klubbens juniorer varvat med enstaka matcher i A-laget fram till säsongen 1996/97 då han lånades ut till Arlanda Wings och Linköping HC i näst högsta serien. Säsongen efter representerade han Djurgården i 57 matcher i grundserie och slutspel och stod för åtta poäng. 

Inför säsongen 1998/99 erbjöds inte Anger någon fortsättning i Djurgården och valde istället att representera lokalkonkurrenten AIK. Anger stannade i AIK i tre säsonger men lämnade laget efter att klubben åkt ur Elitserien. Sista året i AIK var hans poängmässigt bästa med 32 poäng på 48 spelade grundseriematcher plus sju poäng på nio matcher i Kvalserien.

Året efter AIK:s degradering valde Anger spel i Brynäs IF där han stannade i två säsonger. Första året blev det spel i Kvalserien igen då Brynäs tvingades kvala. Anger drog ett av de tyngsta lassen i kvalet och blev Brynäs bästa poängplockare med 18 poäng på 10 matcher.

Inför säsongen 2004/05 sökte sig Anger vidare till Schweiz där han stannade i tre säsonger. Han representerade HC Sierre-Anniviers i andraligan och HC Ambri-Piotta (bara en match) och EHC Basel i högstaligan. Under Elitseriesäsongerna 2007/08 och 2008/09 representerade Anger återigen Djurgårdes IF för att inför säsongen 2009/10 skriva på för Timrå IK. Säsongen i Timrå IK blev ingen succé och Anger lämnade klubben efter några månader för spel i Basel i NLB, andraligan i Schweiz. Säsongen 2010/11 spelade Anger i Italien med Alleghe. 2011 skrev han på för Almtuna IS i svenska andraligan, Hockeyallsvenskan. Säsongen 2012/13 representerade han Val Gardena i italienska andraligan i åtta matcher.

Anger har totalt 20 A-landskamper och 53 matcher i juniorlandslaget varav två JVM-turneringar.

Extern länk 

Födda 1977
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Män
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Almtuna IS
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i EHC Basel
Spelare i HC Ambri-Piotta
Spelare i Linköping HC
Spelare i Timrå IK
Spelare i Wings HC
Spelare valda i NHL Entry Draft 1995
Svenska ishockeyspelare
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft